Па́вел Бороди́н:
 Бородин, Павел Валерьевич (род. 1972) — российский биатлонист.
 Бородин, Павел Дмитриевич (1911—1998) — советский государственный и общественный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Бородин, Павел Павлович (род. 1946) — российский политик и политолог.
 Бородин, Павел Петрович (1926—2001) — советский металлург, Герой Социалистического Труда